Luis Grimaldi (Montecarlo, 25 de julio de 1642 - Roma, 3 de enero de 1701) fue el Príncipe de Mónaco desde 1662 a 1701. Era el hijo mayor del príncipe heredero Hércules Grimaldi, único hijo de Honorato II de Mónaco y de su esposa, Hipólita Trivulzio. Su madre fue María Aurelia Spínola, miembro de la Casa de Spínola, originada en la República de Génova.

Antonio se casó el 30 de marzo de 1660 con Catalina Carlota de Gramont (1634-1678), hija del Mariscal de Francia Antonio III de Gramont.

En 1651, se convierte en heredero al trono monegasco, tras la muerte de su padre el príncipe Hércules. El 10 de enero de 1662, Luis sucedió a su abuelo Honorato II como Príncipe Soberano de Mónaco.

Descendencia 

De esta unión nacieron seis hijos:

 Antonio I (1661 - 1731), Príncipe de Mónaco, se casó con María de Lorena. 
 María Teresa (1662 - 1738), monja de la Orden de la Visitación en Mónaco. 
 Ana Hipólita (1667 - 1700), casada en 1696 con Jacques de Crussol, Duque de Uzès (1675 - 1739). 
 Francisco Honorato (1669 - 1748), Arzobispo de Besanzón.
 Juana María (?), monja de la Orden de la Visitación en Mónaco.
 Aurelia (?), Señora de Baux.

Ancestros

Enlaces externos 
 Familia Spinola 

Príncipes de Mónaco
Luis 01